Is Your Love Big Enough? — дебютный студийный альбом британской фолк- и соул-певицы, мультиинструменталиста и автора-исполнителя Лианны Ла Хавас, изданный 6 июля 2012 года на студии Warner Bros..
Альбом был номинирован на премии Mercury Prize (2012) и Ivor Novello Awards (2013).

История 
Альбом дебютировал на позиции № 1 в Billboard Top Heatseekers Albums и на № 7 в фолк-чарте Billboard Folk Albums (США) и достиг 4 on the UK Albums Chart (Великобритания).

Реакция общественности 
Лианна Ла Хавас с альбомом была номинирована на несколько премий, включая Mercury Prize и Ivor Novello Awards (2013) и выиграла iTunes Best of 2012 в категории Album of the Year.
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Metacritic, Digital Spy, NME, Rolling Stone, а журнал Gaffa включил Is Your Love Big Enough? в список лучших альбомов 2012 года (30th best album of 2012 by a non-Danish artist).

Список композиций

Чарты

Альбом

Примечания

Ссылки 
 Lianne La Havas: Is Your Love Big Enough? — review -The Guardian
 

Альбомы Warner Bros. Records
Дебютные альбомы 2012 года